Chassé steht für:

 ein Ort in der Region Pays de la Loire, Frankreich, siehe Chassé (Sarthe)
 ein Wechselschritt beim Tanzen, siehe Chassé (Tanzschritt)

Chassé ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Speich Chassé (* 1969) – Historiker
 David Hendrik Chassé (1765–1849) – niederländischer General
 Denis Chassé (* 1970) – kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:

 Chasse